Международный аэропорт имени маршала Рондона () также известен под названием Международный аэропорт Куябы (Aeroporto Internacional de Cuiabá) (Код ИАТА: CGB) — аэропорт, обслуживающий город Куяба — Варзеа-Гранди, в штате Мату-Гросу, Бразилия. Назван в честь маршала Кандиду Мариану да Силва Рондона (1865-1958), бразильского военного и сследователя.

Аэропорт находится не в Куяба, а на отдалённом лугу, почти в 8 км от центра столицы штата, в городе Варзеа-Гранди. 

Классифицирован, как международный аэропорт второй категории . В 2007 году пропускная способность аэропорта составила более 1 миллиона пассажиров.

История 
Возникновение авиации в Куяба началось в 1939 году с открытия аэродрома, где сегодня находится военная база (Vila Militar). В 1942 году там создали район работ министерства воздушных сил, а также был запланирован новый аэропорт. В качестве места для строительства аэропорта был выбран большой отдалённый луг.

В 1949 году земля аэропорта была пожертвована региональным правительством министерству. В 1956 году была открыта взлётно-посадочная полоса. Спустя 8 лет, в 1964 году был построен новый терминал. В феврале 1975 года компания Infraero стала обслуживать аэропорт.

С 1996 года аэропорт Маршал Рондон стал международным. В 2000 году начал строиться новый терминал и была проведена модернизация во внутреннем дворике аэропорта и на взлётно-посадочной полосе. В 2005 году количество пассажиров составило 880 256, тогда, как планируемая пропускная способность была 580 тысяч.

30 июня 2006 года , открыт новый терминал, тем самым увеличив пропускную способность до 1 миллиона пассажиров в год.

Авиалинии и направления

Внутренние рейсы

Груз

Инфраструктура 

Аэропортовый комплекс включает просторный пассажирский терминал, где расположены несколько закусочных и ряд магазинов. Есть также терминал логистики груза, который перемещал больше чем 4000 тонн в 2005 году.

Количество пассажиров 
В аэропорту производились почти 95 ежедневных взлётов и посадок, перевезено почти 930 тысяч пассажиров (в 2006). В 2007 году с появлением новых рейсов и авиакомпаний движение превысило исторический рубеж — 1 миллион пассажиров в год.

Будущие разработки 
31 августа 2009 года Infraero представил план модернизации  международного аэропорта имени Маршала Рондона, сосредоточившись на приготовлениях к чемпионату мира по футболу 2014 года, который будет проходить в Бразилии. В аэропорту будет произведена реконструкция пассажирского терминала, парковки и доступа к аэропорту. Завершение: октябрь 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта имени маршала Рондона
 Текущая погода на сайтах НУОиАИ и National Weather Service
 Airport information for SBCY на сайте World Aero Data
 Airport information for SBCY на сайте Great Circle Mapper
 Accident history for CGB на сайте Aviation Safety Network

Аэропорты Бразилии
Аэропорты, названные в честь людей
Здания и сооружения Мату-Гросу